Die Abkürzung UMNG bezeichnet:

 Universidad Militar Nueva Granada, die Militärische Universität Nueva Granada in Kolumbien
 Université Marien Ngouabi in der Republik Kongo

Abkürzung